Михаил Владимирович Кабанов (род. 11 ноября 1957, Суховерхово, Брянская область) — советский и российский актёр. Народный артист Российской Федерации (2007).

Биография 
В 1988 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (курс В. И. Коршунова и Н. В. Шароновой). В том же году был принят в труппу МХАТ им. Горького.

В 2013 году окончил РАТИ-ГИТИС по специальности «режиссура драмы».

Член Общественного совета Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Награды 
 Заслуженный артист Российской Федерации (23.10.1998).
 Народный артист Российской Федерации (06.08.2007).

Творчество 
Играет ведущие роли в спектаклях: «Вишнёвый сад» А. Чехова — Петр Трофимов, «Лес» А. Островского — Буланов, «Дама-невидимка» П. Кальдерона — Косме, «Юбилей» А. Чехова — Шипучин, «Без вины виноватые» А. Островского — Миловзоров, «Униженные и оскорбленные» Ф. Достоевского — Маслобоев, «Прощание в июне» А. Вампилова — Репников, «Русский водевиль» («Актер» Н. Некрасова) — Стружкин, «Рюи Блаз» В. Гюго — Дон Цезарь, «Комедианты господина…» М. Булгаков — Мольер, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова — Воланд, «Три сестры» А. Чехова — Кулыгин и др.

Роли в театре 
 Кот — М. Метерлинк «Синяя птица», реж. по возобновлению К. Градополов
 Хитрый — А. Дударев «И будет день», реж. В. Белякович
 Скай — Т. Уильямс «Французский квартал», реж. И. Головня
 Ведьма — У. Шекспир «Макбет», реж. В. Белякович
 Блюмкин — А. Яковлев «Версия Англетер», реж. Т. Доронина
 Гриша юродивый — А. Островский «Козьма Минин», реж. В. Белякович
 Пётр Трофимов — А. Чехов «Вишнёвый сад», реж. С. Данченко
 Ванечка, Аметистов — М. Булгаков «Зойкина квартира», реж. Т. Доронина
 Журден, госпожа Журден, Ковьель, Клеонт — М. Булгаков «Полоумный Журден», реж. Т. Доронина
 Шервинский — М. Булгаков «Белая гвардия», реж. Т. Доронина, Ю. Горобец
 Буланов — А. Островский «Лес», реж. Т. Доронина
 Арман, Ласюрет — Ж. Ануй «Мадам Александра», реж. Т. Доронина
 Курчаев — А. Островский «На всякого мудреца довольно простоты», реж. В. Станицын
 Кулыгин — А. Чехов «Три сестры», реж. Т. Доронина, Л. Губанов
 От автора — А. Пушкин «Одна любовь души моей», реж. Т. Доронина
 Жук, Петруха — В. Распутин «Прощание с Матерой», реж. А. Борисов
 Косме — П. Кальдерон «Дама-невидимка», реж. Т. Доронина
 Шипучин — А. Чехов «Юбилей», реж. Э.Лотяну
 Миловзоров — А. Островский «Без вины виноватые», реж. Т. Доронина
 Маслобоев — Ф. Достоевский «Униженные и оскорбленные», реж. Т. Доронина
 Наркис — А. Островский «Горячее сердце», реж. В. Белякович
 Фабьо — Л. де Вега «Глупая для других, умная для себя», реж. В. Иванов
 Лукошкин — Ю. Поляков «Заложники любви, или халам-бунду», реж. С. Кутасов
 Медведев — М. Горький «На дне», реж. В. Белякович
 Репников — А. Вампилов «Прощание в июне», реж. Т. Доронина
 Платогон — В. Гауф «Сокровища Петера», реж. С. Харлов
 Стружкин — Н. Некрасов «Русский водевиль», реж. Т. Доронина
 Дон Цезарь — В. Гюго «Рюи Блаз», реж. В. Бейлис
 Мольер — М. Булгаков «Комедианты Господина», реж. Т.Доронина
 Воланд — М. Булгаков «Мастер и Маргарита», реж. В. Белякович
 Сэр Питер Тизл — Р. Шеридан «Школа злословия», реж. В.Бейлис

Фильмография 
  — Далеко-далече — Павел, бывший муж Ксении
  — Мигранты
  — День полнолуния — эпизод
  — Канун весны / Przedwiośnie (Польша, Германия) — командир патруля на Красной площади
  — Сыщики-1: Фильм 10 — Дом, где исчезают мужья — Сеновалов

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Персоналии:Московский Художественный академический театр имени Горького
Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа